Questa voce contiene un elenco dei personaggi presenti nella serie televisiva Mario.

Personaggi principali

Mario 
Mario (interpretato da Maccio Capatonda) è il protagonista della serie, un noto anchorman e da sempre il volto dell'edizione del pranzo dell'MTG. Quando era neonato, fu abbandonato dai genitori davanti agli studi dell'MTG e accolto dal direttore Paolo Buonanima, che lo ha cresciuto come un figlio. Quando l'MTG viene acquistato dalla Micidial Corporation non accetta le politiche del nuovo proprietario, Lord Micidial, e chiede le dimissioni dal suo lavoro. È tuttavia costretto a ritirarle in quanto una clausola del suo contratto, scritta in diagonale, prevede il pagamento di una penale da 4.000.000 di euro qualora Mario dia le dimissioni. Per potersi dimettere dovrà istruire Ginetto, figlio di Micidial, un giovane ingenuo, ignorante e analfabeta. Si metterà inoltre ad indagare sulla scomparsa, avvenuta poco prima dell'acquisto da parte di Micidial, del direttore Paolo Buonanima. Sarà molto determinato durante le sue indagini, ma a volte risulta anche molto ingenuo, cadendo facilmente nei tranelli del perfido Lord Micidial. Nel corso della serie si innamora di Melany, figlia di Micidial, che lo aiuterà durante le sue indagini. Scopre in seguito di essere a sua volta figlio di Lord Micidial, e quindi fratello di Ginetto e Melany. Subisce quindi dal suo vero padre un lavaggio del cervello che lo fa diventare per qualche tempo una persona malvagia e spietata, l'opposto di quello che era in passato. Più avanti riprenderà la memoria e tornerà quello di prima (pur avendo qualche "attacco" del suo alter ego malvagio), e cercherà di rovinare la carriera di suo padre una volta per tutte.

Lord Micidial 
Lord Micidial (interpretato da Rupert Sciamenna), ricco, potente e perfido imprenditore, è il proprietario della Micidial Corporation, grande multinazionale invischiata in migliaia di loschi affari internazionali, che acquista anche l'MTG. Uomo interessato solo al denaro, ha due figli, Ginetto e Melany. Ha riempito di sponsor le puntate del notiziario e ha inoltre imbrogliato Mario: ha inserito nel suo contratto una clausola, scritta in diagonale, che prevede una penale da 4.000.000 di euro qualora questi lasciasse il TG. Ricatterà quindi Mario, obbligandolo a istruire suo figlio Ginetto, giovane ignorante e analfabeta, in cambio delle dimissioni senza penale. Quando Mario si metterà ad indagare sulla scomparsa di Paolo Buonanima, Micidial farà di tutto per depistarlo dalle sue indagini, tendendogli numerosi tranelli e ingannandolo diverse volte. Nell'ultima puntata della prima serie si scopre essere il vero padre di Mario. La crisi economica della Micidial Corporation dovuta alla concorrenza cinese lo spinge a candidare Ginetto come nuovo premier, al fine di abbattere i costi di produzione schiavizzando la popolazione italiana. Alla fine Micidial verrà arrestato una volta per tutte dai bersaglieri (gli unici che ancora non ha corrotto, dato che quando Mario, la prima volta, decide di chiamare le forze dell'ordine, ad ogni numero risponde sempre Lord Micidial, dando ad intendere che le principali forze di pronto intervento siano sotto il suo controllo).

Ginetto Micidial 
Ginetto Micidial (interpretato da Herbert Ballerina) è il figlio di Lord Micidial, giovane ingenuo ed ignorante. Dice di soffrire di claustrofobia (che lui chiama chiusofobia). Per ordine del padre, dovrà essere istruito da Mario per diventare un bravo anchorman. Il grosso problema è uno solo: Ginetto non sa leggere. Inizialmente Mario cercherà in tutti i modi di liberarsi di Ginetto, affidandogli dei compiti assurdi quanto inutili. Successivamente, sotto ricatto di Lord Micidial, Mario sarà costretto ad aiutarlo seriamente. Assumerà prima Rodolfo Divino Commedia, un eccellente professore di lettere, tuttavia Ginetto è davvero un caso disperato e il professore scappa. Scenderà sulla terra persino Gesù, che cercherà di compiere il miracolo insegnandogli a leggere, ma anch'egli fallisce miseramente. Imparerà a leggere soltanto grazie all'intervento di una misteriosa quanto inquietante bambina robotica prodotta dalla Micidial Corporation (parodia delle bambine di Shining), lasciando del tutto stupito Mario. Manda inoltre la truccatrice Genny in coma, colpendola alla testa. Mario utilizzerà inizialmente questo episodio per ricattare Micidial, tuttavia i ricatti cessano quando Genny si risveglia. Viene candidato da Lord Micidial come candidato premier alle elezioni politiche, ma le perde per un voto annullato, ovvero il suo (infatti, avendo sentito da suo padre "devi votare te stesso!", ha preso il messaggio alla lettera, scrivendo "te stesso" sulla scheda e portando quindi all'annullamento della scheda e alla sconfitta del partito "Tutti Famosi").

Melany Micidial 
Melany Micidial (interpretata da Lavinia Longhi) si propone inizialmente a Mario con il nome di Marta Franceschini, affermando di essere la nuova vice direttrice del TG, incastrata proprio come Mario da una clausola nascosta. Offrirà il suo aiuto a Mario per indagare sui loschi affari Micidial, facendo innamorare l'anchorman, e i due si baceranno davanti alla truccatrice Genny, nel frattempo in coma, che però si risveglia dalla gelosia: si rivela quindi la vera identità di Marta, ovvero Melany Micidial, figlia di Lord Micidial, che ha ingannato Mario insieme al padre in modo da fare cessare i ricatti del primo. Continuerà comunque, una volta smascherata, a ricoprire la carica di vice direttrice. Successivamente si pente di avere ingannato Mario e, una volta chiesto scusa, i due cominceranno ad indagare sulla scomparsa di Paolo Buonanima, e si innamoreranno l'uno dell'altra. Si scopre tuttavia che Mario è suo fratello, e che la loro relazione stava per rivelarsi un incesto vero e proprio. Viene in seguito rinchiusa in manicomio da suo padre, ma verrà più avanti liberata per aiutare Mario a recuperare la memoria.

Genny 
Genny (interpretata da Anna Pannocchia) è la truccatrice sovrappeso di Mario, ed è innamorata di lui. Inizialmente crede di essere incinta di Mario, ma in realtà ha ingoiato un polpettone tutto intero che le si è bloccato in pancia, che poi espellerà credendo di avere abortito. Viene aggredita da Ginetto che credendola il mostro della chiusofobia la colpisce con una scopa in testa e cade così in coma "irremovibile" (in quanto talmente pesante che non si è riusciti a portarla in ospedale, ed è stata attaccata ad un macchinario nel corridoio degli studios). Nel frattempo verrà sostituita da Steve Mozzafiato. Una volta risvegliata, comincerà ad alternare delle assurde crisi, fra le quali attacchi di consegna a domicilio e attacchi di corsa isterica. Quando scopre la relazione fra Mario e Melany impazzisce completamente, diventando una vera e propria belva sanguinaria. In seguito si arrampica sull'antenna degli studi dell'MTG con lo scopo di suicidarsi, ma l'unico risultato è parlare inspiegabilmente con accento napoletano (da quel momento sarà sottotitolata). Sarà importante il suo aiuto nel far recuperare la memoria a Mario: si farà rinchiudere nello stesso manicomio dove è rinchiusa Melany, portando nel suo stomaco Big Willy (un nano scassinatore, cognato di Michelangelo), il quale, una volta espulso per "via intestinale", libererà Melany. Viene poi lasciata nel manicomio, dimenticata dallo staff dell'MTG, per poi venire riportata dagli inservienti negli studios. La sua massa corporea viene utilizzata per "nascondere" Melany, ma in seguito subisce un "Liposucchione" da Lord Micidial, diventando una bellissima ragazza magra, pur mantenendo i sottotitoli e l'accento napoletano.

Michelangelo 
Michelangelo (interpretato da: Ektor Baboden) è l'aiuto regista dell'MTG, con un elevatissimo senso del tempo, e con l'ossessione di contare i secondi per qualsiasi cosa. È molto amico di Mario e si conoscono da molto tempo, tuttavia lo tradirà per ben due volte, cedendo ai ricatti o alle offerte di Lord Micidial: la prima volta, ricattato da Micidial che ha minacciato di licenziarlo, consegnerà a Mario una falsa lettera di Paolo Buonanima (in realtà scritta da Micidial) in cui afferma di essere scappato in Costa Rica e che non sarebbe tornato mai più; la seconda volta somministrerà a Pino Cammino (testimone della sparizione di Buonanima) la Mutolina, un potente farmaco in grado di impedire di parlare, questa volta allettato dalla promessa di Micidial di regalargli un orologio atomico, ma anche Michelangelo cade in un tranello di Micidial, che in realtà gli regala un orologio che esplode come una bomba atomica. Viene poi corrotto da Micidial per non rivelare a Mario il suo passato, ricevendo un vero orologio atomico che verrà poi distrutto da Mario in uno scatto di rabbia causato dall'inettitudine di Ginetto. Deciderà quindi di far tornare Mario come prima, pianificando di liberare Melany. Più avanti nella serie guarirà dalla sua ossessione dei secondi, preferendo contare in maniera generica (es:"2 minuti" anziché "120 secondi"). Ha un cognato, un nano scassinatore di nome "Big Willy".

Personaggi secondari

MTG Studios 
 Ozio, interpretato da Ivo Avido.È la guardia all'ingresso degli studios. Distratto e impacciato, ha l'abitudine di riprendere chiunque passi nei pressi degli studios, anche senza motivo, dicendo cose tipo: "Non si può fare (nome di un'azione a caso): non è per te, è che se ti faccio fare (nome di un'azione a caso) a te, la devo fare fare a tutti e qui mi diventa (X)!"
 Carolina, interpretata da Katherine J. Junior.È l'inserviente degli studios, molto vecchia e spesso preda di visioni e allucinazioni. Sa chi ha rapito Buonanima, ma nessuno le crede.
 Ricky e Giaffro, interpretati da Marco Donadoni e Alberto Bigioggero.Sono i due registi dell'MTG. Nel primo episodio della seconda stagione viene rivelata la morte di Giaffro, schiacciato dalla massa di Genny che tentava il suicidio. L'attore, già noto alle cronache per le contraddittorie testimonianze nel processo per la morte di Giuseppe Uva, in realtà non ha potuto partecipare alle riprese della seconda stagione perché arrestato per l'omicidio del padre, per il quale venne poi condannato ad 11 anni di reclusione.
 Paolo Buonanima, interpretato da Maurizio Tabani.Oltre che essere il padre putativo di Mario, prima dell'avvento di Lord Micidial era il direttore dell'MTG. È misteriosamente scomparso. Si scopre in seguito che, dietro il suo rapimento, c'è una misteriosa forza chiamata "i truppi".
 Steve Mozzafiato, interpretato da Maurizio Lombardi.È il nuovo "truccatrice" di Mario, assunto per sostituire Genny.
 Pinocchio, interpretato da Matteo Basso.Diventa il nuovo aiuto regista di Ricky, dopo essersi trasformato da burattino a bambino vero. Creato da un pezzo di legno con lo scopo di sostituire Giaffro, parla con accento toscano e non eccelle molto nel suo lavoro (non è infatti particolarmente sveglio o intelligente), venendo spesso rimproverato dal "babbo" Ricky. Viene infine sostituito da Marvin, e chiede alla "Fata Turca" di tornare quello che era, ovvero un pezzo di legno.
 Giobbe, interpretato da Daniele Grigolo.È l'hacker delle industrie Micidial, capace di trucchi e stratagemmi informatici oltre il limite del realistico (come cambiare a distanza il colore dei tendaggi degli uffici). Va matto per i pinoli, e non può vivere senza.

Inviati 
 Oscar Carogna, interpretato da Maccio Capatonda.È l'inviato che cura la rubrica Il morto del giorno in HD. La sua parlata si caratterizza per via di uno spiccato accento sardo. "Affamato" di scoop, adora gli omicidi e le tragedie, e spera sempre che ne avvenga qualcuno in modo da poter avere lo scoop. Alla fine di ogni suo servizio, lancia un televoto sulla dinamica del fatto trattato. Parodia del presentatore televisivo Salvo Sottile, ex conduttore di Quarto grado.
 Salvo Errori, interpretato da Pippo Lorusso.Si occupa di fatti di cronaca svariati e ai limiti dell'assurdo, e gestisce la rubrica Drammi Micidiali, che si occupa di vite talmente tragiche ai limiti dell'inverosimile.
 Jo Cagnaccia, interpretata da Francesca Macrì.Si occupa di servizi principalmente di gossip o di argomento frivolo. Nella sua rubrica Troppo Piccante svela alcune bizzarre perversioni sessuali degli italiani, intervistando persone comuni come il macellaio Filippo Carnemorta (interpretato da Marcello Macchia). Certe volte si occupa di fatti simili a quelli raccontati da Salvo Errori.
 Amarino Mallo, interpretato da Alberto Azarya.Corrispondente dall'estero, non riesce mai a concludere un servizio, per via della brutta abitudine di Mario di anticipargli le notizie o di chiudergli il collegamento prima ancora che cominci.
 Ippolito Germer, interpretato da Maccio Capatonda.Gestisce una rubrica di salute, presentando servizi che trattano di malattie strane e insolite tra cui gli "attacchi di pane" e la "caduta dei capezzoli". Evidente è il riferimento a Luciano Onder della rubrica Medicina 33.
 Anna Ciccia, interpretata da Maccio Capatonda.Cura la rubrica di cucina dell'MTG, proponendo spesso ricette improbabili. Parodia di Anna Moroni, nota cuoca de La prova del cuoco.
 Maicol Sole.È il meteorologo del telegiornale, con previsioni meteo ai limiti della realtà.
 Nevio Nipoti, interpretato da Maccio Capatonda.È l'autore di servizi in bianco e nero che trattano il passato in maniera grottesca e irriverente.

Altri personaggi 
 Pino Cammino, interpretato da Herbert Ballerina."Passante di professione", è sempre presente quando avvengono delle disgrazie e altri fatti, ed è elemento chiave dei servizi di Oscar Carogna e di Salvo Errori. Tipiche sono le sue frasi «Come 'na catapulta!» e «Io ho visto tutto!», pronunciate per qualsiasi cosa.
 I fratelli Peluria, interpretati da Maccio Capatonda e Herbert Ballerina.Marino e Piero Peluria sono due rozzi spettatori dell'MTG, caratterizzati da una folta peluria sul corpo e da uno spiccato accento abruzzese. Molto spesso litigano fra di loro. I due personaggi saranno protagonisti del film Omicidio all'italiana.
 Il Colonnello e il Commendatore, interpretati da Maccio Capatonda e Pippo Lorusso.Sono i protagonisti della maggior parte degli spot fittizi all'inizio di ogni episodio. Sono un'evidente parodia del Carosello "Dura Minga" del 1962 con Ernesto Calindri e Franco Volpi che reclamizzava la China Martini.
 Giorgio Poveracci, interpretato da Rodolfo D'Andrea.È il "paziente di fiducia" o "malato generico" di Ippolito Germer in quanto vittima di qualsivoglia malattia, come gli "attacchi di pane" e "il coccolone". Trova sempre una bislacca cura al male cui è affetto grazie a sedicenti prodotti dei laboratori Micidial.
 Angelo Onesti, interpretato da Matteo Bosurgi.È il rivale principale di Ginetto Micidial durante la campagna elettorale.
 Il disturbatore, interpretato da Maccio Capatonda. Probabile parodia di Gabriele Paolini e simili. È un misterioso tizio con un cappuccio in testa che si intromette durante i servizi di Amarino Mallo disturbandolo urlando «Uè bello uè!». Durante la serie appare anche in altre occasioni.
 Joe Carlone, interpretato da Leone Di Lernia."Magnate italo-pugliese degli spaghetti", garantisce l'appoggio della Chiesa al partito Tutti Famosi in vista delle imminenti elezioni. In cambio, Lord Micidial gli promette la costruzione di uno spaghettodotto sullo stretto di Messina. Ha anche una figlia, Pochette, che sposerà Ginetto.

Guest star 
Alcune personalità del mondo della televisione e della radio hanno accettato di apparire alla sitcom in dei brevi camei:

 Nino Frassica ha interpretato Pompiero, il comandante dei vigili del fuoco assunto da Mario per indagare sulla sparizione di Buonanima; nell'ultimo episodio della seconda stagione ha impersonificato Pippo Baudo.
 Marco Mazzoli ha interpretato il ginecologo di Genny, il giornalista Sandro Sondrio e il testimonial di Motivator Jim.
 Alan Caligiuri ha interpretato il giornalista Enrico Variabile (parodia di Enrico Varriale).
 Leone Di Lernia ha interpretato per più puntate il ruolo del già citato Joe Carlone.
 Andrea Scanzi ha recitato nei panni del giornalista Alberto Incalzi.

Note 

Mario